Гулистан () — в переводе с фарси означает «цветочный сад».

Населённые пункты 
 Гюлистан — прежнее название села Нор-Азнаберд, Армения.
 Гулистан (до 2000 г. — Советабад) — село в Мактааральском районе Туркестанской области, Казахстан.

Иран
 Голестан — провинция Ирана.
 Голестан — район (бахш) шахрестана Робат Карим

Пакистан
 Гулистан — город в Пакистанском Пенджабе.
 Гулистан — один из районов Карачи.
 Гулистан — административный центр округа Килда Абдуллах (Пакистан)

Азербайджан
 Гюлистан — село в Геранбойском районе Азербайджана.
 Гулистан — село в Джульфинском районе Азербайджана.

Таджикистан
 Гулистан — город в Согдийской области (бывший Кайраккум).
 Гулистан (Куланбош) — посёлок в сельской общине Дехмой, в Джаббар-Расуловском районе Согдийской области
 Гулистан — посёлок в Пенджикентском районе Согдийской области.

 Узбекистан
 Гулистан — административный центр Сырдарьинской области
 Гулистан (Андижанский район) — посёлок городского типа в Андижанской области
 Гулистан (Ходжаабадский район) — посёлок городского типа в Андижанской области
 Гулистан (Кашкадарьинская область) — посёлок городского типа в Кашкадарьинской области
 Гулистан (Ферганская область) — поселок в Язъяванском районе

Архитектура 
 Дворец Голестан — дворец в Тегеране.
 «Гулистан» — парк в центре Тебриза.
 «Гюлистан» — общественное здание в Баку.

Достопримечательности 
 Гулистан — крепость, расположенная в двух километрах западнее села Гюлистан в Геранбойском районе Азербайджана.
 Гулистан — крепость, расположенная к северо-западу от города Шемахы.
 «Гулистан» — мавзолей в селе Гюлистан Джульфинского района.

В литературе 
 «Гулистан» — поэтический трактат Саади.
 «Гюлистан-и Ирам» — книга азербайджанского учёного и просветителя Аббас-Кули-ага Бакиханова.

Иные значения 
 «Гулистан» — центральный базар Ашхабада.
 «Гулистан» — бывший узбекистанский футбольный клуб из одноимённого города.
 Гюлистанский мирный договор
 «Гулистан» — монетный двор Золотой Орды.